Mayr je německé příjmení:

 Ambros Mayr (1849–1897) – rakouský pedagog a politik
 Ernst Mayr (1904–2005) – německo-americký evoluční biolog
 Gustav Mayr (1872–1936) – československý důlní inženýr, politik německé národnosti a senátor
 Gustav Ludwig Mayr (1830–1908) – rakouský entomolog
 Heinrich Mayr (1854–1911) – německý lesník a botanik
 Jan Nepomuk Maýr (také Mayr, Mayer, Maier; 1818–1888) – český operní pěvec
 Johann Simon Mayr (1763–1845) – německý skladatel a hudební pedagog, žijící v Itálii 
 Martin Mayr viz Martin Mair
 Michael Mayr (1864–1922) – rakouský politik, poslanec Říšské rady, po 1. sv. válce rakouský kancléř
 Michael Mayr (poslanec Říšského sněmu) (1802–1870) – rakouský politik, v roce 1848 poslanec Říšského sněmu
 Patricia Mayrová-Achleitnerová (* 1986) – rakouská tenistka
 Robert Mayr-Harting (1874–1948) – rakouský právník, pedagog a křesťanskosociální politik

biologie
 v Mezinárodním rejstříku jmen rostlin zkratka Heinricha Mayra (1854–1911)
 v zoologii zkratka Gustava Ludwiga Mayra (1830–1908)

Podobná příjmení
 Mair
 Maier
 Mayer
 Majer

Německá příjmení
Česká příjmení